Senan peut faire référence à :

Patronyme 

 Senan d'Iniscathay (vers 488 - vers 544), saint irlandais.

Toponymes

Senan, commune de Catalogne en Espagne.

Senan, commune française, située dans le département de l'Yonne.

Kalaat Senan, ville du nord-ouest de la Tunisie.